Sexl ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Sexl (1904–1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Martin Sexl (* 1966), österreichischer Literaturwissenschafter
 Roman Sexl (1939–1986), österreichischer theoretischer Physiker
 Theodor Sexl (1899–1967), österreichischer theoretischer Physiker
 Veronika Sexl (* 1966), österreichische Pharmakologin und Toxikologin